Woltschek oder Woltschak ist der Familienname folgender Personen:

 Aleh Woltschak (* 1967), weißrussischer Bürgerrechtler
 Galina Borissowna Woltschek (1933–2019), russische Schauspielerin und Theaterregisseurin